El término Aeropuerto La Florida puede referirse a dos aeródromos latinoamericanos:

 Aeródromo La Florida, en La Serena, Chile;
 Aeropuerto La Florida, en Tumaco, Colombia.